Municipio de Melrose puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Melrose (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Steele.
 Municipio de Melrose (Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Grant.
 Municipio de Melrose (condado de Adams, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Melrose (condado de Clark, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Clark.
 Municipio de Melrose (Iowa), un municipio ubicado en el condado de Grundy.
 Municipio de Melrose (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Charlevoix.
 Municipio de Melrose (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Stearns.